Can Marata, edificació en el poble de Polinyà
 Marata (les Franqueses del Vallès), nucli de població del municipi de les Franqueses del Vallès
 Marata (Maçanet de la Selva), o La Torre de Marata, nucli de població del municipi de Maçanet de la Selva